Hipster puede referirse a los siguientes artículos:
 Hipster (subcultura de los años cuarenta).
 Hipster (subcultura contemporánea).